Berowra Creek kan syfta på följande platser:

Australien 

 Berowra Creek (vattendrag), New South Wales, 
 Berowra Creek (del av en befolkad plats), New South Wales, Hornsby Shire, 

Robotskapade Australienförgreningar